Бабичи — топоним

Белоруссия 
 Брестская область
 Бабичи — деревня в Каменецком районе.
 Витебская область
 Бабичи — хутор в Прозорокском сельсовете Глубокского района.
 Бабичи — деревня в Узречском сельсовете Глубокского района.
 Бабичи — деревня в Оршанском районе.
 Гомельская область
 Бабичи — агрогородок в Речицком районе.
 Бабичи — хутор в Речицком районе.
 Бабичи — деревня в Чечерском районе.
 Гродненская область
 Бабичи — деревня в Гудогайском сельсовете Островецкого района.
 Бабичи — деревня в Михалишковском сельсовете Островецкого района.
 Бабичи — деревня в Щучинском районе.
 Минская область
 Бабичи — деревня в Клецком районе.

Россия 
 Бабичи — деревня в Рогнединском районе Брянской области.
 Бабичи — деревня в Верхошижемском районе Кировской области.
 Бабичи — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Бабичи — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Бабичи — деревня в Рославльском районе Смоленской области.

Украина 
 Бабичи — село в Мукачевском районе Закарпатской области.
 Бабичи — село в Радеховском районе Львовской области.
 Бабичи — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Бабичи — село в Шишацком районе Полтавской области.
 Бабичи — село в Каневском районе Черкасской области.